Сельское поселение в России:

 Кольцовское сельское поселение — в составе Сакского района Республики Крым; 
 Кольцовское сельское поселение — в составе Вурнарского района Чувашской Республики.